

Sciences et techniques 

 Le Potto, ou Potto de Bosman (Perodicticus potto), est une espèce de primates lorisiformes, de la famille des Lorisidés.
 Plusieurs autres espèces de primates de la même famille sont aussi appelées « Potto » :
 le  (Perodicticus ibeanus) ;
 le  (Perodicticus edwardsi, ou P. faustus)  ;
 le Potto de Calabar (Arctocebus calabarensis) ;
 le Potto doré, ou Potto doré de Calabar (Arctocebus aureus) ;
 le Faux Potto, ou Faux Potto de Martin (Pseudopotto martini).
 En raison d'une confusion datant du , le Kinkajou (Potos flavus), un Carnivore caniforme de la famille des Procyonidés, a parfois était dénommé « Potto ».

Anthroponyme

Prénom 
  (1797-1871) est un meunier et philanthrope anticonformiste du Huntingdonshire, en Angleterre (Royaume-Uni).

Patronyme 
  (1836-1911) est un lieutenant général et historien militaire russe, connu pour ses travaux sur l'histoire de la guerre du Caucase.

Toponyme 
  est un village et une paroisse civile du district de Hambleton, dans le Yorkshire du Nord (Angleterre, Royaume-Uni).

Références

Articles connexes 
 
 
 
 

Primate (nom vernaculaire)
Lorisidae
Nom de primate ambigu